

Mineralogia 
 Znw – abbreviazione di zinnwaldite

Religione 
ZNW – rivista tedesca di studi neotestamentari

Note